Wadesboro kan syfta på:

 Wadesboro, Florida
 Wadesboro, North Carolina